Het parket-generaal is de hoogste afdeling van het Openbaar Ministerie. 

Parket-generaal in Nederland
Parket-generaal in België